Гречкинский сельский совет () — входит в состав
Кролевецкого района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Гречкино
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Гречкино 
 с. Васильковщина 
 с. Воронцово 
 с. Дедовщина 
 с. Заречье 
 с. Пиротчино 
 с. Пионерское

Примечания 

Местные советы (Кролевецкий район)